La clinozoisite-(Sr) è un minerale del gruppo dell'epidoto. Fino al 2006 era conosciuto come niigataite per poi essere rinominato dall'IMA nell'ambito della revisione della nomenclatura del gruppo dell'epidoto.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sorosilicati